У фіналі Рой Емерсон переміг Фреда Столла з рахунком 6–2, 6–4, 6–4.

Сіяні гравці 
 Рой Емерсон (чемпіон)
 Фред Столл (фінал)
 Ян-Ерік Лундквіст (2 коло)
 Денніс Ролстрон (півфінал)
 Вільгельм Бунгерт (3 коло)
 Джон Ньюкомб (4 коло)
 Тоні Роч (2 коло)
 Рафаель Осуна (чвертьфінал)

Сітка

Фінальна частина

Попередні кола

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Примітки

Посилання 
 Association of Tennis Professionals (ATP) – 1965 Wimbledon Men's Singles draw 

1965 у тенісі
Вімблдонський турнір